Семён Дани́лов:
 Данилов, Семён Петрович (1917—1978) — якутский поэт.
 Данилов, Семён Степанович (1910—1971) — полный кавалер ордена Славы.